Verbundzahnmoos steht für folgende Moosarten:

 Berg-Verbundzahnmoos
 Breitblättriges Verbundzahnmoos
 Grünes Verbundzahnmoos
 Norwegisches Verbundzahnmoos
 Papillen-Verbundzahnmoos